Фёльдеак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фёльдеак, Вальтер Арпад (1917—2004) — венгерский шахматный историк и журналист, международный арбитр по шахматной композиции
 Фёльдеак, Еан (урождённый Янош Фёльдеак; 1903—1993) — немецкий борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата Европы.